Sotirios Notaris (1879–1924) – grecki szermierz, uczestnik igrzysk olimpijskich w 1912
 Sotirios Notaris (1896–1971) – grecki zapaśnik, uczestnik igrzysk olimpijskich w 1920